Le titre d'amiral désigne un officier général de rang élevé dans la plupart des marines militaires, en particulier :
 en Belgique ;
 au Canada ;
 en France ;
 en Russie.

Zoologie 
Amiral est un nom vernaculaire qui désigne deux espèces de lépidoptères de la famille des Nymphalidae :
 Limenitis arthemis, une espèce nord-américaine ;
 Vanessa atalanta, une espèce principalement européenne et nord-américaine, plus couramment appelée Vulcain en français.

Culture 
L'Amiral peut désigner :
 L'Amiral, un film russe de 2008 ;
 L'Amiral, le surnom du chanteur français Michel Polnareff.